Tumby kan syfta på följande:

 Tumby, Lincolnshire, ort i England, Storbritannien
 Tumby Bay (ort), ort i South Australia, Australien
 District Council of Tumby Bay, kommun i South Australia, Australien
 Thumby, kommun i Schleswig-Holstein, Tyskland